

Cinema 
Un sogno troppo grande (Dreamland) – film del 2006 diretto da Jason Matzner
Dreamland – film del 2007 diretto da James P. Lay 
Dreamland - La terra dei sogni – film del 2010 diretto da Sebastiano Sandro Ravagnani
Dreamland – film del 2016 diretto da Robert Schwartzman 
Dreamland – film del 2019 diretto da Miles Joris-Peyrafitte
Dreamland – casa di produzione e distribuzione cinematografica

Fumetto 
 Dreamland – uno degli Almanacchi dell'Avventura

Musica 
Dreamland – gruppo musicale della Dockyard1
Dreamland – album dei Novecento del 1986
Dreamland – album degli Aztec Camera del 1990
Dreamland – album dei Black Box del 1990
Dreamland – album di Robert Miles del 1996
Dreamland – album di Madeleine Peyroux del 1996
Dreamland – album dei DGM del 2001
Dreamland – singolo dei Nu Nrg del 2001
Dreamland – album di Robert Plant del 2002
Dreamland – singolo di DJ Ross del 2002
Dreamland – album di Joni Mitchell del 2004
Dreamland – singolo dei Julien-K del 2010
Dreamland – singolo dei Pet Shop Boys del 2019
Dreamland – album dei Glass Animals del 2020

Televisione 
 Il paese dei sogni (Dreamland) – episodio della quinta stagione di Crossing Jordan
 La terra dei sogni (Dreamland) – episodio di Dark Skies - Oscure presenze
 Dreamland – episodio di X-Files
Dreamland – miniserie animata del franchise Doctor Who

Videogiochi 
Dream Land – Mondo immaginario dell'universo di Kirby

Altro 
Dreamland – parco di divertimento di Coney Island (New York)
 Dreamland – uno dei soprannomi dell'Area 51